Оксман
 Оксман, Борис Моисеевич (род. 1949) — российский шашист, тренер, судья, шашечный деятель.
 Оксман, Исаак Михайлович (1892―1978) ― советский врач-стоматолог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный деятель науки Татарской АССР
 Оксман, Юлиан Григорьевич (1895—1970) — советский литературовед.